Winkelheide ist der Name folgender Personen:

 Bernhard Winkelheide (1908–1988), deutscher Politiker
 Martin Winkelheide (* 1965), deutscher Moderator und Hörfunkjournalist